Les engins spatiaux de l'univers de fiction de Star Trek sont nombreux.

La plupart sont des vaisseaux spatiaux.
Mais il existe aussi des stations telles que la célèbre Deep Space Nine.
Il existe aussi de nombreux objets liés à l'astronautique terrestre ou non, comme les sondes, les balises et même les débris.

Les vaisseaux 
 Vaisseaux de Starfleet
 Vaisseaux Romuliens
 Class D'Deridex (ou Oiseau-de-guerre romulien)
 Vaisseaux Klingons
 Oiseau de proie
 Cuirassé class D6
 Cuirassé class D7
 Vaisseau amiral class Vor'cha
 Vaisseaux Xindis
 Vaisseaux Borg
 Cube Borg
 Sphère borg
 Vaisseaux Jem'hadar
 Vaisseaux Cardassiens
 Class Galor
 Vaisseaux Kazon
 Class Predator

Les stations 
 Deep Space Nine
 Base spatiale 74
 Base spatiale de recherche Regula One

Les sondes 
 Nomade : Dans l'épisode de la série télévisée Star Trek, TOS, Saison 2, Le Korrigan, la sonde Nomad MK-15c construite en 2002 pour la collecte d'informations interstellaires, et plus précisément, pour découvrir de nouvelles vies, fut endommagée, et sa mission altérée devint "stériliser les planètes".